Het WTA-tennistoernooi van Abu Dhabi (officieel Mubadala Abu Dhabi Open) van 2023 vond plaats van maandag 6 tot en met zondag 12 februari 2023 in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buiten­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Aryna Sabalenka was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Darja Kasatkina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Zheng Qinwen.

Het tweede reekshoofd, Belinda Bencic uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Ljoedmila Samsonova in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Bencic wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Abu Dhabi op haar naam te schrij­ven. Het was haar tiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 120.150 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens werd in de tweede ronde verslagen door haar oude dubbelspelpartner Veronika Koedermetova. Haar landgenote Ysaline Bonaventure, die als lucky loser aan het hoofdtoernooi mocht meedoen, verloor daar meteen haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Aoyama speelde samen met de Taiwanese Chan Hao-ching, met wie zij de finale bereikte.

Het eerste reekshoofd, Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Shuko Aoyama en Chan Hao-ching.

Het ongeplaatste duo Luisa Stefani en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Shuko Aoyama en Chan Hao-ching in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Braziliaanse Stefani had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Chinese Zhang veertien.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Belinda Bencic (Zwitserland) – zij wonnen hun eerste­ronde­partij maar lieten verstek gaan voor de tweede ronde, als gevolg van een dijbeen­blessure van Mertens. Haar landgenote Kirsten Flipkens en de Duitse Laura Siegemund bereikten de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

2023
Abu Dhabi